Копылево — деревня в Калининском районе Тверской области России, входит в состав Кулицкого сельского поселения.

География 
Деревня находится к западу от автодороги , на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к северо-западу (NW) от Твери.

История 
В деревне существовал православный храм — Леонтиевская церковь. Построена в 1855 году, каменная, престолов три: в холодной Святителя Леонтия Ростовского, в теплой: правый Казанской Божией Матери, левый Пророка Илии. Разрушена в ХХ в.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)